Jean Lion peut désigner :
 Jean Lion (1910-1957), un industriel et résistant français ;
 Jean Lion (1933-2020), un footballeur français.

Voir aussi 
 Jean Dieudonné Lion (1771-1840), un général belge